Maria Leon ou l'une de ses graphies, comme María León, peut désigner :

 María Teresa León (1903-1988), romancière, essayiste, dramaturge et scénariste espagnole ;
 María León (née en 1937), avocate et femme politique vénézuélienne ;
 María León (née en 1984), actrice espagnole.